Playas de Castellón puede referirse a:

Playas de Castellón Fútbol Sala
Club de Atletismo Playas de Castellón
Playas de la Comunidad Valenciana pertenecientes a la provincia de Castellón.